

Geografia 
 Lago di Trona – lago nella val Gerola, Alpi Orobie, provincia di Sondrio
 Pizzo Trona – montagna delle Alpi Orobie in provincia di Sondrio
 Trona – census-designated place nella contea di Inyo, stato della California, Stati Uniti d'America

Mineralogia 
 Trona – minerale, carbonato acido di sodio biidrato